Dard 120 – francuski granatnik przeciwpancerny
 Dard – francuski niszczyciel